Skok wzwyż mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI mistrzostw Europy w Rzymie. Kwalifikacje rozegrano 3 września, a finał 4 września 1974 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Danii Jesper Tørring. W rywalizacji wzięło udział trzydziestu zawodników z piętnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 2,14 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok wzwyż mężczyzn